Honthorst respektive van Honthorst ist der Familienname folgender Personen: 

 Gerrit van Honthorst (1592–1656), niederländischer Maler
 Willem van Honthorst (1594–1666), niederländischer Maler